Кубок португальської ліги 2010–2011 — 4-й розіграш Кубка португальської ліги (також відомий як Таша да Ліга). У змаганні брали участь 32 команди. Титул втретє поспіль здобула Бенфіка.

Календар

Перший раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Другий раунд 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|9 жовтня/10 листопада 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10 жовтня/10 листопада 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|10 жовтня/17 листопада 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 жовтня/10 листопада 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 жовтня/10 листопада 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 жовтня/10 листопада 2010

|}

Третій раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 березня 2011

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 березня 2011

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок португальської ліги на soccerway 

2010–2011
2010 у футболі
2011 у футболі
2010 у португальському спорті
2011 у португальському спорті